
Это список игр для приставки Atari Jaguar, а также Atari Jaguar CD, организованный в алфавитном порядке. Было выпущено 67 игр на картриджах и 14 на CD, всего 81 игра.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

M 
 Mad Bodies
 Memory Track
 Missile Command 3D
 Myst (CD)

N 
 NBA Jam: Tournament Edition

O 
 Ocean Depths (CD)

P 
 Painter (CD)
 Phase Zero (2000)
 Pinball Fantasies
 Pitfall: The Mayan Adventure
 Power Drive Rally
 Primal Rage (CD)
 Protector

R 
 Raiden
 Rayman
 Ruiner Pinball

S 
 Skycopter
 Skyhammer
 Soccer Kid
 Space Ace (CD)
 SpaceWar 2000
 Super Burnout
 SuperCross 3D
 Syndicate

T 
 Tempest 2000
 Theme Park
 Total Carnage
 Towers II: Plight of the Stargazer
 Trevor McFur in the Crescent Galaxy
 Troy Aikman NFL Football

U 
 Ultra Vortek

V 
 Val D'isére Skiing and Snowboarding
 Vid Grid (CD)

W 
 White Men Can't Jump
 Wolfenstein 3D
 World Tour Racing
 Worms

Z 
 Zero 5
 Zool 2
 Zoop

См. также 
 Список компьютерных игр

Ссылки 
 The Video Game Critic’s Jaguar Reviews

Atari Jaguar